Hedtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Wilhelm Hedtmann (1841–1914), deutscher Unternehmer und Erfinder